Jméno Jindřich VI. používalo v historii několik osob:
 Jindřich VI. Štaufský – císař Svaté říše římské
 Jindřich VI. Anglický – anglický král
 Jindřich VI. Lucemburský – lucemburský hrabě
 Jindřich VI. Dobrý – vratislavský kníže
 Jindřich VI. Starší – zaháňsko-krosenský kníže
 Jindřich III. Černý – císař Svaté říše římské, jako Jindřich VI. bavorským vévodou
 Jindřich Korutanský – český král, jako Jindřich VI. korutanským vévodou

divadelní hra
 Jindřich VI. (Shakespeare)

Rozcestníky - panovník